Stapylton est un patronyme et de toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (c. 1657-1727), homme politique anglais
 (1823-1915), officier de l'armée britannique
 (c. 1617-1679), homme politique anglais
 (c. 1683-1733), homme politique anglais
John Stapylton Habgood (1927-2019), prélat anglican britannique
 (1860-1940), homme politique et administrateur d'université britannique
 (né en 1961), lancer de javelot néo-zélandais
Philip Stapylton (1603-1647), homme politique anglais
 (1871-1945), homme politique britannique

Toponyme

Stapylton, localité du Queensland
, comté de la Nouvelle-Galles-du-Sud

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme